Ґміна Міхаловиці може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Міхаловиці (Краківський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Міхаловиці (Прушковський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві